Sierra de Malagón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de Malagón (ås), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Sierra de Malagón (bergskedja), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar